Bosznia-Hercegovina
 Klek félsziget Neum közelében
 Klek, falu Prozor községben a Hercegovina-Neretvai kantonban

 Horvátország
Klek hegység Károlyváros megyében
Klek település Slivno községben, Dubrovnik-Neretva megyében

 Szerbia
 Klek Begafő, falu szerb és német neve Nagybecskerek községben, a Közép-Bánsági körzetben 

 Szlovénia
Klek hegycsúcs a Karavankák-hegységben
Klek falu Trbovlje községben, Zasavska régióban